Муллова — топоним в Томской области, Россия:

 Муллова — деревня в Кожевниковском районе;
 Муллова — другое название реки Мулловушка, на которой стоит деревня Муллова.
 Муллова, Виктория Юрьевна (род. 1959) — скрипачка.